Jungstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Jungstedt (1859–1933), schwedischer Maler
 Mari Jungstedt (* 1962), schwedische Autorin und Journalistin
 Matilda Jungstedt (1864–1923), schwedische Opernsängerin